gromada Malinówka (powiat brzozowski)
 gromada Malinówka (powiat lubelski)